Om du var min kan avse

 en låt i filmen Hon eller ingen från 1934
 en låt inspelad av Mauro Scocco 1992, se Ciao! (Mauro Scocco-album)
 en låt inspelad av Caramell 1999, se Gott och blandat (album)
 en låt inspelad av Nanne Grönvall 2005, se Jag sträcker mig mot himlen/Om du var min